Spence se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John R. Spence
 William Spence